Сукве — открытые союзы у народов Меланезии. Они связаны с религиозными представлениями только косвенно. Это важный общественный институт, созданный для усиления власти общественной верхушки и накопления богатства. Члены высших рангов Сукве считаются обладающими особо сильной магической силой (мана). Вероятно, имеют какую-то связь с другими союзами (тайными).

См. также 
 Дук-Дук
 Ингиет
 Тамате

Литература 
 С. А. Токарев. Религии в истории народов мира, М.-1976.

Меланезия
Тайные мужские союзы